Bei der Extraliga handelt es sich um:

 die höchste Spielklasse im slowakischen Eishockey, siehe Extraliga (Slowakei)
 die höchste Spielklasse im tschechischen Eishockey, siehe Extraliga (Tschechien)
 die höchste Spielklasse im weißrussischen Eishockey, siehe Extraliga (Belarus)
 die höchste Spielklasse im tschechischen Handball der Männer, siehe Extraliga házené
 die höchste Spielklasse im slowakischen Mannschaftsschach, siehe Extraliga (Slowakei, Schach)
 die höchste Spielklasse im tschechischen Mannschaftsschach, siehe Extraliga (Tschechien, Schach)
 die höchste Spielklasse im tschechischen Baseball, siehe Extraliga (Baseball)
 die höchste Spielklasse im tschechischen Unihockey, siehe  Extraliga (Unihockey)

Siehe auch: 
 Ekstraliga